Община Стара Загора се намира в Южна България, съставна община в област Стара Загора.

География

Положение, големина 
Общината е разположена в централната част на област Стара Загора. С площта си от 1063,418 km2 е най-голямата сред 11-те общините на областта, което съставлява 20,62% от територията на областта, 7-ата по площ и 5-а по население община в България. Границите ѝ са следните:
 на север – община Казанлък, община Мъглиж, община Николаево и община Гурково;
 на изток – община Нова Загора (област Сливен);
 на югоизток – община Раднево и община Опан;
 на юг – община Димитровград (област Хасково);
 на югозапад – община Чирпан;
 на запад – община Братя Даскалови.

Природни ресурси

Релеф 
Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински. Територията ѝ попада в пределите на Горнотракийската низина (Старозагорското поле) и Сърнена Средна гора.

Северните и северозападните части на община Стара Загора се заемат от южните полегати склонове на Сърнена Средна гора. На около 6 km северно от село Дълбоки, на границата с община Николаево се намира най-високата ѝ точка – връх  Морулей 895,2 m.

Южно от Сърнена Средна гора се простира широкото и равно Старозагорското поле, с надморска височина 150 – 170 m, което обхваща източните, югоизточните и южните части на общината. В него южно от село Козаревец, на границата с община Димитровград се намира най-ниската ѝ точка – 136 m н.в.

Води 
Основна водна артерия на община Стара Загора е река Сазлийка (145 km, ляв приток на Марица), която протича през нея с горното си течение. Тя води началото си от 651 m н.в. под името Топлиците на 1,5 km югозападно от връх Руя (812 m) в Сърнена Средна гора. До село Казанка тече на юг, след което завива на изток под името Казанска река. След село Старозагорски бани постепенно завива на юг и югозапад, а след притока си Чаталка – на югоизток и при селата Лясково и Ракитница навлиза в Старозагорското поле. От село Казанка, през село Лясково до село Ракитница протича в дълбока и залесена долина. По цялото си протежение в Старозагорското поле коритото на реката е коригирано с водозащитни диги. След село Арнаутито реката поема в източна посока, минава покрай селата Калояновец, Петрово, Памукчии и Бъдеще и североизточно от последното навлиза в община Раднево. На територията на община Стара Загора река Сазлийка получава три по-големи притока:
 – Чаталка (десен), влива се в нея югоизточно от село Елхово;
 – Азмака (ляв, 25 km). Тя води началото си от извор-чешма в югоизточната част на село Кирилово, на 265 m н.в. Тече в посока изток-югоизток в плитка долина с малък надлъжен наклон. Източно от село Загоре навлиза в община Раднево и след около 5 km се влива отляво в река Сазлийка на 138 m н.в., на 700 m северозападно от село Боздуганово, община Раднево. Площта на водосборния ѝ басейн е 152 km2, което представлява 4,7% от водосборния басейн на Сазлийка.
 – Бедечка (ляв, 34 km). Тя извира под името Чакмадере на 649 m н.в. от Сърнена Средна гора, на 1,5 km северозападно от село Борилово. До шосето Стара Загора – Казанлък тече на изток в сравнително плитка асиметрична долина със стръмни десни склонове. След това завива на юг и в дълбока проломна долина достига до Стара Загора. След града завива на югоизток, навлиза в Старозагорското поле, където коритото ѝ изцяло е коригирано с водозащитни диги. Югоизточно от село Могила навлиза в община Раднево и след около 3 km се влива отляво в река Сазлийка на 135 m н.в., на 700 m северно от село Боздуганово, община Раднево. Площта на водосборния ѝ басейн е 143 km2, което представлява 4,4% от водосборния басейн на Сазлийка.

Населени места 
Общината се състои от 52 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 Указ № 89/обн. 15.02.1893 г. – обединява селата Суютлии и Араб махле в едно ново населено място – с. Белчево;
 Указ № 91/обн. 18.02.1893 г. – преименува с. Ашик сенеклии на с. Свети Кирилово;
 Указ № 343/обн. 13.04.1894 г. – преименува с. Балаклии на с. Лозен;
 Указ № 308/обн. 14.09.1897 г. – преименува с. Чавла кьой на с. Цар Аспарухово;
 Указ № 294/обн. 12.10.1900 г. – преименува с. Гьок пала на с. Михайлово;
 Указ № 73/обн. 23 януари 1901 г. – преименува с. Дервент на с. Змейово;
 Указ № 103/обн. 25.03.1902 г. – преименува с. Кара бунар на с. Царьово;
 Указ № 462/обн. 21.12.1906 г. – преименува с. Скендерлии на с. Александрово;
 – преименува с. Дуванджизлии на с. Бенковски;
 – преименува с. Теке на с. Богомилово;
 – преименува с. Хамзалари на с. Борилово;
 – преименува с. Чираджии на с. Борово;
 – преименува с. Ахиево на с. Бъдеще;
 – преименува с. Дермен махле на с. Воденичарово;
 – преименува с. Шамлии на с. Горно Ботьово;
 – преименува с. Кутлуджа на с. Дъбрави;
 – преименува с. Карагитлии на с. Еленино;
 – преименува с. Айдънлии на с. Зора;
 – преименува с. Джуранлии на с. Калитиново;
 – преименува с. Янузларе (Кечилер махле) на с. Козаревец;
 – преименува с. Муратлии на с. Кольо Ганчово;
 – преименува с. Пъндаклии на с. Лесково;
 – преименува с. Авджи Дуванджии на с. Ловеч;
 – преименува с. Кара Верлер (Кара Ферлер) на с. Малка Верея;
 – преименува с. Янаклари на с. Ново село;
 – преименува с. Ахърито на с. Оборито;
 – преименува с. Ада тепе на с. Остра могила;
 – преименува с. Чаталии на с. Плоска могила;
 – преименува с. Гюрюджии на с. Преславен;
 – преименува с. Бараклари на с. Пряпорец;
 – преименува с. Алагюн на с. Пъстрово;
 – преименува с. Смавлии на с. Руманя;
 – преименува с. Саръ Смаил на с. Самуилово;
 – преименува с. Шекер бунар на с. Сладък кладенец;
 – преименува с. Малко Дуванджии на с. Соколец;
 – преименува с. Голямо Дуванджии на с. Соколово;
 – преименува с. Талашманлии на с. Стрелец;
 – преименува с. Сонгурларе на с. Сулица;
 – преименува с. Мислимито (Мислими) на с. Християново;
 – преименува с. Чохлаково на с. Яворово;
 МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Джамбазите на с. Калояновец;
 МЗ № 1639/обн. 23.06.1939 г. – заличава с. Белчеве и възстановява кварталите му Суютлии и Араб махле като отделни населени места – с. Воднянка и с. Чернево;
 МЗ № 2875/обн. 15.11.1940 г. – заличава с. Соколец и го присъединява като квартал на с. Горно Ботьово;
 между 1946 и 1956 г. – осъвременено е името на с. Горно Ботьово на с. Горно Ботево без административен акт;
 – осъвременено е името на с. Дъбрави на с. Дъбрава без административен акт;
 – осъвременено е името на с. Кольо Ганчово на с. Колю Ганчево без административен акт;
 Указ № 165/обн. 05.04.1950 г. – преименува с. Ловеч на с. Ловец;
 – преименува с. Александрово на с. Петрово;
 – преименува с. Царьово на с. Подслон;
 – преименува с. Цар Аспарухово на с. Стамово;
 Указ № 191/обн. 22.04.1950 г. – преименува с. Лозен на с. Руда;
 Указ № 230/обн. 22.05.1950 г. – заличава с. Голямо Кадиево и го присъединява като квартал на с. Оборито;
 Указ № 236/обн. 28.05.1950 г. – преименува с. Оборито на с. Загоре;
 – преименува с. Соколово на с. Пшеничево;
 Указ № 47/обн. 09.02.1951 г. – преименува с. Свети Кирилово на с. Кирилметодиево;
 Указ № 91/обн. 02.03.1951 г. – обединява селата Воднянка и Чернево в едно ново населено място – с. Ракитница;
 Указ № 163/обн. 12.07.1955 г. – признава н.м. Старозагорски минерални бани за отделно населено място – с. Старозагорски бани;
 Указ № 148/обн. 29.05.1956 г. – обединява селата Подслон, Руманя и Черково в едно ново населено място – с. Братя Кунчеви;
 Указ № 513/обн. 24.11.1959 г. – заличава селата Дъбрава, Зора и Колю Ганчево и ги присъединява като квартали на гр. Стара Загора;
 Указ № 50/обн.09.02.1960 г. – преименува с. Нова махла на с. Люляк;
 Указ № 902/обн. 31.12.1963 г. – отделя кварталите Подслон и Руманя от с. Братя Кунчеви и ги възстановява като отделни населени места – с. Подслон и с. Руманя;
 Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – уточнява името на с. Лесково на с. Лясково;
 Указ № 562/обн. 06.04.1971 г. – преименува с. Кирилметодиево на с. Кирилово;
 Указ № 3005/обн. 09.10.1987 г. – закрива община Дълбоки и община Калояново и присъединява включените в състава им населени места към община Стара Загора;
 Указ № 3/обн. 19 януари 1993 г. – преименува с. Стамово на с. Хан Аспарухово;
 Указ № 486/обн. 05.12.1997 г. – възстановява старото име на с. Руда на с. Лозен;
 Указ № 45/обн. 23.03.2001 г. – отделя с. Пъстрово и неговото землище от община Братя Даскалови и го присъединява към община Стара Загора;
 Указ № 1/обн.18 януари 2013 г. – отделя с. Яворово и неговото землище от община Чирпан и го присъединява към община Стара Загора.

Население

Численост 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Местни избори 
На местните избори през 2015 г. средната избирателната активност за общината е 52,54 %. За кмет на общината е избран кандидатът на ГЕРБ Живко Тодоров, още на първи тур. При 51 места в общинския съвет малко повече от половината са спечелени от ГЕРБ.

На следващите местни избори на 27 октомври 2019 г. отново Живко Тодоров печели на първи тур с 68.63 % от гласувалите или 38 658 гласа, при избирателна активност 42,27 %.

Кмет
Резултати от първи тур на изборите за кмет на общината, проведени на 25 октомври 2015 г:

Общински съвет
Резултати от изборите за общински съвет на Стара Загора:

Награда за общината 
Победител в категория „Кмет на гражданите“, подкатегория „големи общини“, в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“. Приз за кмета Живко Тодоров, който с работата си е най-близо до гражданите с бързина на реакция на проблемите и решаването им.

Транспорт 
През общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България с обща дължина 72 km.
 През средата на общината, от югозапад на североизток, на протежение от 50,9 km – участък от трасето на жп линията Пловдив – Стара Загора – Бургас;
 През средата на общината, от север на юг, на протежение от 21,1 km – два участъка от трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – Подкова. 16,8 km от границата с община Мъглиж до град Стара Загора и 4,3 km от село Михайлово до границата с община Чирпан. В участъка между Стара Загора и Михайлово двете жп трасета се дублират.

През общината преминават частично 8 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 169,2 km:
 два участъка с обща дължина от 17,7 km от автомагистрала Тракия (от km 194,9 до km 210,6 и от km 227,3 до km 229,3);
 участък от 30,8 km от Републикански път I-5 (от km 215,2 до km 246,0);
 началният участък от 10,6 km от Републикански път II-57 (от km 0 до km 10,6);
 участък от 44,3 km от Републикански път II-66 (от km 37,1 до km 81,4);
 участък от 10,5 km от Републикански път III-608 (от km 21,3 до km 31,8);
 целият участък от 10,8 km от Републикански път III-5008;
 последният участък от 12,7 km от Републикански път III-5701 (от km 3,3 до km 16,0);
 целият участък от 31,8 km от Републикански път III-6602.

Здравеопазване 
Здравни заведения в територията на община Стара Загора са 12 на брой, всичките разположени в град Стара Загора:

 Медицински център ВЦРИБ Лекушев, Стара Загора
 Дом за медико–социални грижи за деца, Стара Загора ()
 Специализирана болница за активно лечение на пневмо–фтизиатрични заболявания, Стара Загора ()
 Медицински центрове Света Анна, Стара Загора ()
 Диагностично–консултативен център „Ритъм – 2010“, Стара Загора ()
 Хоспис Лек, Стара Загора ()
 МБАЛ НиаМед, Стара Загора ()
 ИППМП Д–р Мирка Колева, Стара Загора
 Д–р Живко Делииванов, Стара Загора
 Център за спешна медицинска помощ, Стара Загора ()
 Д-р Пламен Янев, Стара Загора
 Акушеро – Гинекологичен Център LIVE, Стара Загора ()

Топографски карти

Източници

Външни препратки